

Patronymes 
Naoumenko, parfois transcrit Naumenko (), est un patronyme porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Lioudmyla Naoumenko (1993-), joueuse internationale ukrainienne de basket-ball
 Mike Naoumenko (1955-1991), chanteur et auteur-compositeur soviétique

 Nicholas Naumenko (1974-), joueur américain de hockey sur glace


Patronyme ukrainien
Patronyme russe